Держа́вина — улица в Великом Новгороде. Расположена в северной части города. Начинается от Большой Санкт-Петербургской (левый берег Волхова), проходит по Колмовскому мосту, заканчивается у Московской улицы (правый берег). Протяжённость 4400 м.

Образована 27 апреля 1970 года. Названа в честь русского поэта и государственного деятеля Г. Р. Державина. Принята в эксплуатацию в 1978 году.

На улице расположены Родильный дом № 2, Областная детская больница, Колмовское воинское захоронение.

Литература 
 Зайцев И. А., Кушнир И. И. Улицы Новгорода: справочник. — Л., 1975. — С. 35

Улицы Великого Новгорода